

Населені пункти та їхні частини
 Околе — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Околе — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Околе — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Околе — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Околе — частина села Чермна в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Околе — частина села Шклярка-Мисльневська в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Околе — осада в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Околе — перевал в Українських Карпатах

Примітки